Premier League 2006-07 var den 15. udgave af Premier League siden turneringen blev etableret i 1992. Turneringen blev afviklet fra den 19. august, 2006 og blev afsluttet den 13. maj, 2007.

Tabel

Statistik

Målscorer

Assister

Eksterne hevnisninger 
 Den officielle hjemmeside

2006-07
Fodboldsæson 2006-07